Rădulescu-Pogoneanu este numele a două personalități române:

 Ion A. Rădulescu-Pogoneanu (1870-1945), pedagog
 Victor Rădulescu-Pogoneanu (1910-1962), fiul lui Ion, diplomat

Dezambiguizare